|}

Die Shihoro-Linie (, Shihoro-sen) war eine Eisenbahnstrecke im Zentrum der japanischen Insel Hokkaidō. Sie wurde zwischen 1925 und 1939 in mehreren Etappen eröffnet und war bis 1987 in Betrieb.

Beschreibung 
Die 78,3 km lange Shihoro-Linie war kapspurig, eingleisig und nicht elektrifiziert; dabei bediente sie 18 Bahnhöfe und Bedarfshaltestellen. Sie zweigte in Obihiro von der Nemuro-Hauptlinie ab und führte in nördlicher Richtung durch die Tokachi-Ebene. Dabei folgte sie dem Fluss Otofuke-gawa, den sie mehrmals überquerte. In Kami-Shihoro bestand Anschluss an die Strecke der Hokkaidō Takushoku Tetsudō nach Shintoku. Die Shihoro-Linie erreichte anschließend den Nukabira-Stausee und passierte ihn an dessen Westseite. Die Endstation Tokachi-Mitsumata lag südlich des Mikuni-Passes im Daisetsuzan-Nationalpark und war der höchstgelegene Bahnhof Hokkaidōs.

Eine Besonderheit ist die bis 1955 genutzte Eisenbahnbrücke über den Nebenfluss Taushubetsu-gawa. Die 130 Meter lange Betonbrücke mit elf Bögen wird seither jeweils im Juni überflutet, wenn der Wasserspiegel des Nukabira-Stausees wegen der Schneeschmelze und starker Regenfälle ansteigt. Im Winter, wenn der Wasserspiegel aufgrund der erhöhten Stromproduktion sinkt, kommt sie wieder zum Vorschein. Aus diesem Grund wird sie auch als „Phantombrücke“ bezeichnet.

Geschichte 
Die Vermessungsarbeiten an der Shihoro-Linie begannen im April 1921, die eigentlichen Bauarbeiten im November 1922. Das Eisenbahnministerium eröffnete den ersten Abschnitt zwischen Obihiro und Shihoro (30,1 km) am 10. Dezember 1925. Der Abschnitt nach Kami-Shihoro (8,3 km) folgte am 10. Juli 1926. Eine im Jahr 1928 vom Bürgermeister der Gemeinde Shihoro organisierte Petition, die den Weiterbau der Shihoro-Linie nach Norden forderte, war erfolgreich. Die Vermessung begann 1929, wurde zwei Jahre später unterbrochen und 1933 wieder aufgenommen.

Am 26. November 1935 erfolgte die Eröffnung des 10,4 km langen Abschnitts zwischen Kami-Shihoro und Shimizudani. Von dort aus ging es am 26. September 1937 weiter nach Nukabira (10,3 km). Mit der Inbetriebnahme des Teilstücks zwischen Nukabira und Tokachi-Mitsumata (16,9 km) am 18. November 1939 war die Shihoro-Linie vollendet. Im Anhang des revidierten Eisenbahnbaugesetzes von 1922 war eine Weiterführung der Strecke durch das Ishikari-Gebirge bis nach Kamikawa vermerkt, zur Verwirklichung dieses Projekts kam es jedoch nie. 1952 begann der Bau des Nukabira-Staudamms. Da ein Teil der Shihoro-Linie durch den zukünftigen Stausee überflutet werden würde, musste eine Umgehungsstrecke gebaut werden. Die Japanische Staatsbahn nahm diese am 1. August 1955 in Betrieb.

Ein massiver Bevölkerungsschwund, die Auswirkungen der Massenmotorisierung und eine Krise in der Forstwirtschaft führten in den 1960er Jahren zu einer stark gesunkenen Nachfrage im oberen Otofuke-Tal. Die Staatsbahn stellte am 20. Dezember 1978 den Güterverkehr nördlich von Kami-Shihoro ein. Fünf Tage später richtete sie zwischen Nukabira und Tokachi-Mitsumata einen dauerhaften Schienenersatzverkehr ein (den ersten in Japan überhaupt). Am 15. November 1982 folgte die Einstellung des Güterverkehrs auf dem verbliebenen Teilstück. Schließlich legte die Staatsbahn am 23. März 1987, eine Woche vor ihrer Privatisierung, die gesamte Shihoro-Linie still.

Liste der Bahnhöfe

Weblinks 

 Informationen zur Shihoro-Linie mit Fotogalerien (japanisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Hokkaidō
Hokkaidō